Harakiri – japoński rytuał samobójstwa
filmy
 Harakiri –  niemiecki film z 1919 roku
 Harakiri –  japoński film samurajski z 1962 roku
muzyka
 Harakiri – trzeci album studyjny Serja Tankiana